Landtagswahlkreis Münster steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Münster I
 Landtagswahlkreis Münster II